Tapejarense – abitanti di Tapejara (Paraná)
Tapejarense – abitanti di Tapejara (Rio Grande do Sul)